Manuel Medina (1971-), boxeur mexicain
 Manuel Medina (1976-), coureur cycliste vénézuélien
 Manuel Medina, scénariste espagnol de bandes dessinées